Miejscowości w USA:
 McNeil – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 McNeil (ang. McNeil Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Columbia